Freulich ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Freulich (1906–1985), US-amerikanischer Kameramann
 Jack Freulich (1880–1936), russisch-amerikanischer Kameramann und Fotograf